Корне́ев (Корнеева) — русская фамилия, образованная от имени Корней.

Известные носители 
 
 
 Корнеев, Анатолий Петрович (1961—2014) — активист Евромайдана, Герой Украины.
 
 Корнеев, Афанасий Кузьмич (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 
 
 
 Корнеев, Виктор Иванович (род. 1958 года) — советский и российский скульптор.
 
 Корнеев, Владислав Андреевич (род. 1981) — российский хоккеист.
 Корнеев, Вячеслав Дмитриевич (род. 1976) — участник боевых действий на Северном Кавказе, автор и исполнитель самодеятельных песен.
 Корнеев, Георгий Ильич (1907—1944) — Герой Советского Союза.
 Корнеев, Григорий Иванович (1902—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Корнеев, Евгений Алексеевич (род. 1951) — советский и российский художник.
 Корнеев, Емельян Михайлович (1780—1839) — российский живописец, академик исторической живописи.
 Корнеев, Захарий Яковлевич (1748—1828) — первый гражданский губернатор Минска и Минской губернии.
 
 Корнеев, Игорь Владимирович (род. 1967) — советский и российский футболист, тренер, функционер.
 Корнеев, Илья Ильич (1888—1957) — украинский и советский политический деятель.
 Корнеев, Кирилл Дмитриевич (род. 1994) — российский ватерполист.
 Корнеев, Константин Николаевич (род. 1984) — российский хоккеист.
 
 Корнеев, Олег Анатольевич (род. 1969) — испанский шахматист.
 Корнеев, Пётр Михайлович (1909—1987) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Корнеев, Тарас Федотович (1901—1984) — советский генерал-майор.
 Корнеев, Тимофей Гаврилович (1898—1945) — советский генерал-майор.
 
 Корнеев, Яков Фёдорович (1910—1952) — Герой Советского Союза.



Топоним 
 Корнеев — село в Козелецком районе Черниговской области Украины.
 Корнеев — хутор в Наурском районе Чеченской республики.

См. также

Примечания